Meinl ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Meinl-Reisinger (* 1978), österreichische Politikerin
 Fridolin Meinl (* 1982), österreichischer Schauspieler

 Gerhard Meinl (1925–2017), deutscher Botaniker und Pflanzenphysiologe 
 Gerhard A. Meinl (* 1957), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker (CSU)
 Michael Meinl (* 1964), Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr
 Roland Meinl (1929–2007), deutscher Unternehmer
 Rudolf Meinl (* 1934), deutscher Politiker (CDU)
 Susanne Meinl (* 1964), deutsche Historikerin

Meinl ist der Name folgender Unternehmen:

 Julius Meinl, österreichisches Kaffee-Unternehmen
 Meinl Bank, früher Name der Anglo Austrian AAB Bank
 Roland Meinl Musikinstrumente, deutscher Hersteller von Becken und Perkussionsinstrumenten 

Siehe auch:

 Meinel
 Meindl